Сергей Петрович Комаров (настоящая фамилия — Лаврентьев; ) — советский актёр театра и кино, режиссёр немого кино, сценарист, педагог.  Заслуженный артист РСФСР (1935).

Биография 

Родился 2 марта 1891 года в городе Вязники.

В 1913 году окончил Алексеевское военное училище в Москве, служил в армии.

В 1923 году закончил три курса актёрского факультета Первой Госкиношколы и с этого же года — один из ведущих актёров экспериментальной мастерской Льва Кулешова.

В 1923—1934 годах — декан актёрского факультета, заведующий кафедрой экспериментальной мастерской Льва Кулешова при ГИКе.

С 1956 года — актёр Театра-студии киноактёра.

Преподавал актёрское мастерство во ВГИКе.

Умер 23 декабря 1957 года в Москве. Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Звания и награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием.
 Заслуженный артист РСФСР (1935).

Фильмография

Актёр 

  — Деревня на переломе (короткометражный) — комиссар
  — Серп и молот — начальник продотряда
  — Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков — Одноглазый
  — Луч смерти — Томас Ланн
  — Мисс Менд — Чиче
  — По закону — Ганс Нильсен, муж Эдит
  — Конец Санкт-Петербурга — пристав
  — Весёлая канарейка — Брянский, большевик-подпольщик
  — Дом на Трубной — Лядов
  — Кукла с миллионами
  — Саламандра (Salamander; СССР-Германия) — Бржезинский, иезуит
  — Два-бульди-два — Бульди-отец, клоун
  — За ваше здоровье (короткометражный)
  — Горизонт — американский полицейский; поп
  — Друзья совести
  — Дезертир — рабочий
  — Марионетки
  — Окраина — Александр Петрович Грешин, хозяин сапожной мастерской
  — Мечтатели — профессор Волынцев
  — Настенька Устинова — Кузьмич
  — Космический рейс — академик Седых
  — Любовь и ненависть — капитан
  — У самого синего моря — эпизод
  — Дохунда — Азим-Шах
  — Глубокий рейд — начальник штаба Имперского воздушного флота
  — Люди долины Сумбар — профессор Бураков
  — Одиннадцатое июля — Капуста
  — Минин и Пожарский — князь Трубецкой
  — Щорс — немецкий полковник
  — Гибель «Орла» — сторож порта
  — Сибиряки — Терентий
  — Старый двор
  — Железный ангел — обер-инженер
  — Клятва Тимура — старик (нет в титрах)
  — Принц и нищий — Капеллан  — Лермонтов — эпизод (нет в титрах)
  — Мы с Урала — Юрий Павлович, директор оборонного завода № 75  — Это было в Донбассе — немецкий офицер  — Синегория — министр  — Поезд идёт на восток — член комиссии (нет в титрах)
  — Молодая гвардия — врач (нет в титрах)
  — Нахлебник — Иван Кузьмич Иванов, друг Кузовкина  — Попрыгунья — друг Ольги Ивановны  — Тайна двух океанов — Андрей Николаевич, профессор-океанолог Режиссёр 
  — Поцелуй Мэри Пикфорд
  — Кукла с миллионами
  — Путь на Север (документальный)

 Сценарист 
  — Поцелуй Мэри Пикфорд

 Роли в театре  
 1953 — «Нахлебник» постановка режиссёров: Мстислава Корчагина, Владимира Басова и Бориса Лифанова — Иван Кузьмич Иванов, друг Кузовкина''

Примечания

Ссылки 
 
 Комаров Сергей Петрович
 Сергей Комаров

Актёры немого кино
Режиссёры немого кино
Участники Первой мировой войны (Россия)
Похороненные на Донском кладбище